Daniel Delabesse né le  est un comédien français.

Biographie 
Après avoir travaillé dix ans comme technicien supérieur en bâtiment et travaux publics au ministère de l'équipement, il s'inscrit au cours Jean Périmony,
puis travaille dix ans avec Jean-Claude Cotillard avant de rencontrer Didier Bezace au Théâtre de l'Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes.
Il travaille également avec Christian Benedetti, Laurent Hatat, Laurent Gutmann, Emmanuel Demarcy-Mota, Thierry Roisin, Paul Desveaux, Pierre Mondy, Rémy Barché, Laurent vacher, Olivier Martinaud

Théâtre 
 2022 - Sur la Grand Route d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Bortsov.

 2022 - La Cerisaie d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Pichtchik et Le Passant.

 2022 - Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Tcheboutikine.

 2022 - Oncle Vania d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Vania.
 2022 - La Mouette d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Sorine.

 2022 - Ivanov d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Chabelski.

 2021-2022 - Fanny de Rébecca Déraspe, mise en scène Rémy Barché, Comédie de Reims, Théâtre Ouvert.

 2017-2018 - LuLu de Frank Wedekind, mise en scène Paul Desveaux, CDN de Rouen, Théâtre 71 Malakoff et tournée, rôle de Schigolch.

 2017-2018 - La Truite de Baptiste Amann, mise en scène de Rémy Barché, création Comédie de Reims, Théâtre Ouvert Paris, rôle de Daniel (le père).

 2016-2017 - Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès, mise en scène Laurent Vacher, Théâtre de la Manufacture Nancy et tournée, rôle de Horn.

 2015 - Les Inquiets et les Brutes de , mise en scène Olivier Martinaud, Théâtre du Lucernaire, rôle de Erik.

 2013-2014-2015 - Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, Théâtre de l'Athénée et Tournée, rôle d'Andreï.

 2012-2013- Que la noce Commence d'après le film Nunta Mutà de Horatiu Malaele et Adrian Lustig, mise en scène Didier Bezace, Théâtre de la Commune et tournée, rôle de Vrabie.

 2012- Oncle Vania d'Anton Tchekhov, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre Studio Alfortville, rôle de Vania.

 2011-2012 - Un Soir une Ville trois pièces courtes de Daniel Keene, mise en scène Didier Bezace, Création Théâtre de la Coursive La Rochelle, Théâtre de la Commune Aubervilliers, tournée, rôle de Willy dans "Un verre de Crépuscule".

 2010- 2011- La Cerisaie d'Anton Tchekhov, mise en scène Paul Desveaux, festival Automne en Normandie, Théâtre de l'Athénée, rôle de Gaëv.

 2010-2011- La précaution Inutile de Beaumarchais, mise en scène Laurent Hatat, Théâtre du Nord Lille, Théâtre de la Commune Aubervilliers, tournée, rôle de Bartolo.

 2008- Aden Arabie de Paul Nizan péface de Jean-Paul Sartre, mise en scène Didier Bezace, Théâtre de la Commune Aubervilliers, rôle de Jean-Paul Sartre.

 2008-2009- Nathan le Sage de Lessing, mise en scène Laurent Hatat, Théâtre du Nord Lille, CDN de Besançon, Théâtre de la Commune, tournée, rôle de Nathan le Sage.

 2006-2007- l'Émission de Télévision de Michel Vinaver, mise en scène Thierry Roisin, CDN de Bethune, Théâtre du Nord Lille, CDN de Montreuil, tournée, rôle de Pierre Delile.

 2006- Kontakthof Danse Théâtre de Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, Théâtre de la Criée Marseille, voix off en direct.

 2006- Manque de Sarah Kane, mise en scène Thierry Roisin, CDN de Bethune, rôle de A.

 2004-2005 Dehors devant la porte de Wolfgang Boerchert, mise en scène Laurent Hatat, CDN de Besançon, Théâtre de la Commune Aubervilliers, rôle du Colonel.

 2003- Cinq Hommes de Daniel Keene, mise en scène Stéphane Muh, Théâtre du Rond-Point, CDN de Grenoble 2004, rôle de Janos.

 2003- Half andHalf de Daniel Keene, mise en scène Laurent Hatat, Scène nationale de Douai, Festival d'Avignon 2005, rôle de Luke.

 2002- Chère Eléna Serguéièvna de Ludmilla Razoumovskaïa, mise en scène Didier Bezace, Théâtre de la commune Aubervilliers, tournée 2004, rôle de Pacha.

 2002- La noce chez les petits bourgeois suivi de Grand-Peur et Misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht, mise en scène Didier Bezace, reprise au Théâtre de la Commune et Tournée.

 2002- Terre Natale de Daniel Keene, mise en scène Laurent Gutmann, Scène nationale de Blois, reprise CDN de Thionville 2006, rôle de Robert (le père).

 2001- La Baraque Dromesko Cantine Musicale Igor et Lili, les frères Foreman, Pierre Meunier et les autres, Théâtre de la Commune Aubervilliers.

 2001- l'école des Femmes de Molière, mise en scène Didier Bezace, Festival d'Avignon, rôle de Oronte.

 2001- Les ch'mins d'Couté textes de Gaston Couté, conception et interprétation Daniel Delabesse, Théâtre de la Commune Aubervilliers, Festival d'Avignon 2001 et 2005, Tournée 2002-2007-2008.

 2000-2001- Marat Sade de Peter Weiss, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota, Théâtre de la Commune Aubervilliers, tournée, rôle du Marquis de Sade.

 1999-2000- Colonel Oiseau de Hristo Boytchev, mise en scène Didier Bezace, Festival d'Avignon, Théâtre de la Commune Aubervilliers, tournée, rôle de Cyril.

 1997-1998- Pereira Prétend d'après Antonio Tabucchi, mise en scène Didier Bezace, Festival d'Avignon, Théâtre de la Commune Aubervilliers, tournée * 1998-1999, rôle de Pereira.

 1996-1997- Le jour et la nuit d'après "la misère du monde" de Pierre Bourdieu, mise en scène Didier Bezace, Théâtre de l'Aquarium, Théâtre de la Commune Aubervilliers et tournée, rôle du Sociologue.

 1996-1997- Le Piège d'après Emmanuel Bove, mise en scène Didier Bezace, Théâtre de l'Aquarium, Festival d'Avignon, Théâtre de la Commune Aubervilliers et tournée 1998, rôle de Basson.

 1996-1997- La noce chez les petits bourgeois suivi de Grand-Peur et Misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht, Mise en scène Didier Bezace, Théâtre de l'Aquarium, Festival d'Avignon, Théâtre de la Commune Aubervilliers et tournée 1998, rôle de Théo Mildner et du S.A.

 1995- Panique au Plazza de Ray Cooney, mise en scène Pierre Mondy, Théâtre Marigny, rôle du Détctive Privé (Le corps).

 1994- Occupe toi de Moi Création Collective mise en scène Jean-Claude Cottillard, Théâtre de Maisons-Alfort.

 1993- Woyzeck de Georg Büchner, mise en scène Christian Benedetti, Théâtre du Chaudron, rôle de Medecin et du Bonimenteur.

 1992-1993- Trekking Création Collective mise en scène Jean-Claude Cotillard, Théâtre du Ranelagh.

 1989-1990-1991-1993- Les hommes naissent tous EGO Création collective mise en scène Jean-Claude Cotillard, Petit Montparnasse, Théâtre Montparnasse et tournées.

 1986-1987-1988- Sido et Sacha de Claude Moran, mise en scène de Jean-Claude Cotillard, Théâtre Rive Gauche et Tournée, rôle de Sacha.

 1985- Le Triomphe de l'Amour de Marivaux, mise en scène Bruno Sachel, Théâtre Sorano Vincennes, rôle d'Arlequin.

 1982-1983-1984-1985-Théâtre jeune Public, créations mises en scène par Jean-Claude Cotillard.

 1981- Bernanos pour une heure montage et mise en scène de Denise Bosc et Robert Marcy, Théâtre Saint-Georges, rôle du Curé de Campagne.

Filmographie

Cinéma 
 2015 : Anton Tchekhov-1890 de René Féret, rôle du médecin
 Laissez-passer réalisateur Bertrand Tavernier, rôle de Claude Autant-Lara
 Belphégor, le fantôme du Louvre réalisateur Jean-Paul Salomé, rôle du patron du bar "le Colona"
 Ça commence aujourd'hui réalisateur Bertrand Tavernier, rôle de Marc
 La voie est libre réalisateur Stephane Clavier, rôle d'un vendeur

Télévision 
 2014 : Ainsi soient-ils, réalisateur Rodolphe Tissot, saison 2 : Père Gicard
 2012 : Ainsi soient-ils, réalisateur Rodolphe Tissot, saison 1 : Père Gicard, un collègue de Monseigneur Roman
 Bad Dog série Tango, réalisateur Philippe Venault, rôle du commissaire
 La Commanderie, réalisateur Didier Lepécheur
 A l'Ombre d'une étoile, réalisateur Laurent Jaoui
 Betty Delauney, réalisateur Stéphane Clavier
 Bourreaux d'enfants, réalisateur Alexandre Pidoux
 Cellule Familiale, réalisateur Bernard Uzan
 Le Grand Magasin, réalisateur Bertrand Arthuys
 Dette Mortelle, réalisateur Alain Wermus
 L'Amour Prisonnier, réalisateur Yves Thomas
 1999 : Julie Lescaut, épisode 3 saison 8, L'affaire Darzac d'Alain Wermus : Muller
 La Traversée du Phare, réalisateur Thierry Redler.

Doublage

Cinéma

Films
2001 : Vengeance secrète : Perry (William Armstrong)

Films d'animation
2008 : Star Wars: The Clone Wars : Ziro le Hutt (Corey Burton)
2008 : Barbie et le Palais de diamant : le Troll (Scott McNeil)

Télévision

Séries d'animation
2008-2011 : Star Wars: The Clone Wars : Ziro le Hutt (Corey Burton)

Liens externes 

Naissance en juillet 1954
Acteur français de cinéma
Acteur français de doublage